Karin Stahre-Janson – capitano svedese di nave da crociera
 Mikael Stahre – allenatore di calcio svedese
 Nils Ludvig Stahre – farmacista svedese
 Olof Stahre – cavaliere svedese
 Roland Stahre – cantante svedese